Název Nové Chalupy má více sídel:
 Nové Chalupy (Kdyně), část města Kdyně v okrese Domažlice
 Nové Chalupy (Nová Pec), část obce Nová Pec v okrese Prachatice
 Nové Chalupy (Volary), část obce Volary v okrese Prachatice, 4 stavení mezi Pěknou a bývalou Horní Sněžnou